Клингбах:

 Клингбах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Клингбах (приток Кинцига) — река в Германии, протекает по земле Гессен.